Volkswagen Vento (type 1H) er en bilmodel fra Volkswagen, som blev præsenteret i november 1991 i Bruxelles som efterfølger for Jetta II. Bilen blev modificeret i 1993 og 1995, og var i produktion frem til december 1997.

Generelt 

Navnet "Vento" betyder "vind" på både portugisisk og italiensk. På grund af forgængerens succes i Nordamerika valgte Volkswagen der at beholde navnet Jetta, mens bilen i Europa derimod fik et nyt navn for at appellere til yngre købere. Med det nye navn håbede fabrikanten, især på det tyske hjemmemarked, på et imageskifte og dermed en øgning af salgstallene. I USA har Golf III og Jetta den samme typebetegnelse 1HM, hvor M'et står for Mexico, produktionslandet for det amerikanske marked.

Vento er teknisk set identisk med Golf III og er − ligesom sine forgængere − en sedanudgave af Golf. Ud over det 36 cm længere karrosseri adskiller Vento sig fra Golf III gennem firkantede forlygter, et let modificeret instrumentbræt (til og med modelår 1994), et mere omfattende standardudstyr (med bl.a. lakerede kofangere for og bag, 14" fælge, hvide blinklysglas foran samt andre dørbeklædninger).

Bilen findes udelukkende med fire døre. I modsætning til de to foregående Jetta-generationer findes Vento ikke med todørs karrosseri, da der på de største (eksport)markeder siden slutningen af 1980'erne ikke længere havde været nogen ret stor efterspørgsel efter en sådan biltype. Der findes heller ingen firehjulstrukket version kaldet Syncro.

I starten kunne der vælges mellem fire forskellige benzinmotorer (1,8 med 55 kW (75 hk), 1,8 med 66 kW (90 hk), 2,0 med 85 kW (115 hk) og 2,8 VR6 med 128 kW (174 hk)) og to dieselmotorer (1,9 D med 47 kW (64 hk) og 1,9 TD med 55 kW (75 hk)). 1,6 med 55 kW (75 hk) fulgte i sommeren 1992, mens basismotoren fra Golf III på 1,4 liter med 44 kW (60 hk) og 2,0 16V-motoren med 110 kW (150 hk) ikke kunne fås til Vento.

Modellen findes i seks forskellige udstyrsvarianter: CL (senere CLX) som basisversioner, GL (senere GLX) som komfortbetonede versioner, den sportslige GT, den sportslige GTD med dieselmotor og VR6 med sekscylindret motor. I USA hedder de sportslige versioner GT ligesom i Europa (førhen GLI). For første gang kunne motoren fra GT med 115 hk også fås i GL-versionen, her også i forbindelse med en ny firetrins automatisk gearkasse. Den mest solgte version var Vento GL, og den mest solgte motor 1,8 med 66 kW (90 hk). Hovedkonkurrenterne er sedanudgaven af Opel Astra samt Ford Orion, som senere blev omdøbt til Ford Escort Sedan.

På trods af dette forblev salget i Europa relativt beskedent, mens modellen i Nordamerika under navnet Jetta igen blev en succes. Bagagerummet med et rumfang på 550 liter er et af plusserne ved denne biltype.

Tidslinje 
I løbet af sin seksårige byggetid gennemgik Vento talrige ændringer:

1991
 November: Introduktion i Europa med følgende motorer:
 1,8 55 kW (75 hk, ikke Danmark) hhv. 66 kW (90 hk)
 2,0 85 kW (115 hk)
 2,8 VR6 128 kW (174 hk)
 1,9 D 47 kW (64 hk)
 1,9 TD 55 kW (75 hk)

1992
 August: Ny 1,6-liters benzinmotor med 55 kW (75 hk), dog ikke i Danmark.

1993

 Introduktion af Jetta III i USA.
 VR6 nu med afmørkede baglygter.
 Mindre facelift til modelår 1994 med nyt kombiinstrument, nye låseknapper, mørke baglygter på VR6 samt ny kølergrill lakeret i bilens farve. Desuden el-ruder og soltag med klemmesikring.
 November: 1,9-liters TDI-turbodieselmotor med direkte indsprøjtning og 66 kW (90 hk).

1994
 Tekniske nyheder til modelår 1995:
 Standardmonteret elektronisk startspærre samt bortfald af værkstedsnøglen.
 Handskerum med klap også i forbindelse med passagerairbag.
 Introduktion af 1,8 55 kW (75 hk) i Danmark.
 Oktober: Ny 1,6-liters benzinmotor med 74 kW (100 hk), dog ikke i Danmark.

1995

 Juli: Ny sugedieselmotor med direkte indsprøjtning (1,9 SDI 47 kW (64 hk)), dog ikke i Danmark.
 September: Facelift til modelår 1996 med nye stålfælge, afmørkede baglygter på alle versioner, ny i bilens farve lakeret kølergrill i stil med Passat, sortlakerede stålfælge (hidtil sølvfarvede), nye alufælge, instrumentbræt fra Golf III samt nakkestøtter som standard på bagsædet.

1996
 Januar: 1,6 74 kW (100 hk) optimeres med et lidt større drejningsmoment.
 Februar: Ny stærkere version af 1,9 TDI med 81 kW (110 hk), kan kendes på den røde fane til højre for I'et i TDI, dog ikke i Danmark.
 September: Tekniske nyheder til modelår 1997:
 ABS standard i samtlige versioner (hidtil kun VR6).
 Sideairbags fortil standard.
 El-ruder med kraftbegrænsning.

1997
 Ændret kabelføring.
 1,6 74 kW (100 hk) kommer til Danmark, hvor den afløser 1,8 66 kW (90 hk).
 Det danske modelprogram indskrænkes til 1,8 55 kW (75 hk) og 1,6 74 kW (100 hk).
 December: Produktionen afsluttes samtidig med forbilledet Golf III efter 1.167.000 producerede eksemplarer. Den Golf IV-baserede efterfølger Bora kommer på markedet i september 1998.

Tekniske data

Benzinmotorer

55 kW (75 hk) til 66 kW (90 hk)

74 kW (100 hk) til 128 kW (174 hk)

Bemærkning 
Versionerne med benzinmotor er af fabrikanten godkendt til brug med E10-brændstof.

Dieselmotorer

Sikkerhed 
Det svenske forsikringsselskab Folksam vurderer flere forskellige bilmodeller ud fra oplysninger fra virkelige ulykker, hvorved risikoen for død eller invaliditet i tilfælde af en ulykke måles. I rapporterne Hur säker är bilen? er/var Vento samt Golf III klassificeret som følger:
 1999: Mindst 20 % bedre end middelbilen
 2001: Mindst 20 % bedre end middelbilen
 2003: Mindst 15 % bedre end middelbilen
 2005: Som middelbilen
 2007: Som middelbilen
 2009: Som middelbilen
 2011: Mindst 20 % bedre end middelbilen
 2013: Mindst 20 % bedre end middelbilen
 2015: Mindst 20 % bedre end middelbilen
 2017: Som middelbilen
 2019: Som middelbilen

Nypriser i 1996

Referencer

Litteratur 
 VW Golf III/VW Vento. So wird’s gemacht. Bd 79. Delius Klasing, Bielefeld 1992, 2006.  (på tysk).
 VW Golf III/VW Vento Diesel. So wird’s gemacht. Bd 80. Delius Klasing, Bielefeld 1992, 2002.  (på tysk).
 Volkswagen Vento instruktionsbog. Volkswagen AG, november 1991. Varenr. 921.551.1H2.38.
 Volkswagen Vento instruktionsbog. Volkswagen AG, januar 1993. Varenr. 932.551.1H2.38.
 Volkswagen Vento instruktionsbog. Volkswagen AG, januar 1994. Varenr. 941.551.1H2.38.
 Volkswagen Vento instruktionsbog. Volkswagen AG, august 1995. Varenr. 965.551.1H2.38.
 Volkswagen Vento Zusatzanleitung zur Betriebsanleitung, Technische Änderungen. Volkswagen AG, juli 1996. Varenr. 971.552.1H2.00 (på tysk).
 Kittler, Eberhard: Deutsche Autos seit 1990. Band 5: Audi, BMW, Smart, VW und Kleinserien. Motorbuch Verlag, 2001.  (på tysk).

Eksterne henvisninger 

Vento
Små mellemklassebiler
Forhjulstrukne biler
Biler introduceret i 1991
Biler fra 1990'erne